Holdning kan henvise til flere ting:

 Kropsholdning – kroppens position
 Mening – en opfattelse af noget eller en holdning til det.

Se også
 Habitus – flertydig

En holdning er ofte ens personlige mening til ting, man skal forholde sig til.

en:Human position